Переа () — фамилия испанского происхождения. Особенно распространена в Колумбии.

Известные носители 
 Переа, Андрес (род. 2000) — колумбийский и американский футболист.
 Переа, Брайан (род. 1993) — колумбийский футболист.
 Переа, Итало (род. 1993) — эквадорский боксёр-профессионал.
 
 Переа, Эдиксон (род. 1984) — колумбийский футболист.